Јасеница може да се односи на:

 Јасеница (Ваљево), насељено место града Ваљева, Колубарски округ, Република Србија
 Јасеница (Неготин), насеље у општини Неготин у Борском округу, Република Србија
 Јасеница (Житорађа), насеље у општини Житорађа у Топличком округу, Република Србија
 Јасеница (Зворник), насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Јасеница (Модрича), насеље у општини Модрича, Република Српска, БиХ
 Јасеница (Мостар), насеље у западној Херцеговини, код Мостара, Федерација БиХ
 Јасеница (Босанска Крупа), насеље у општини Босанска Крупа, Федерација БиХ, БиХ
 Јасеница (Градачац), насеље у општини Градачац, Федерација БиХ, БиХ
 Јасеница (Сребреник), насеље у општини Сребреник, Федерација БиХ, БиХ
 Јасеница (Чапљина), насеље у општини Чапљина, Федерација БиХ, БиХ
 Јасеница Луг, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Велика Јасеница, насеље у општини Босанска Крупа, Федерација БиХ, БиХ

или

 Јасеница (река), река у Србији, притока Велике Мораве
 Јасеница (област), област у Србији
 Смедеревска Јасеница, област у Србији
 Смедеревско Подунавље и Јасеница, област у Србији

или

 ГФК Јасеница 1911, фудбалски клуб из Смедеревске Паланке